Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1920 rozegrano w dniach 21 czerwca – 3 lipca na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn 
 Charles Garland /  Richard N. Williams -  Algernon Kingscote /  James Cecil Parke, 4–6, 6–4, 7–5, 6–2

Gra podwójna kobiet 
 Suzanne Lenglen /  Elizabeth Ryan -  Dorothea Chambers /  Ethel Larcombe, 6–4, 6–0

Gra mieszana 
 Gerald Patterson /  Suzanne Lenglen -  Randolph Lycett /  Elizabeth Ryan, 7–5, 6–3

Przypisy

Bibliografia 
 

1920 w tenisie ziemnym
1920 w Wielkiej Brytanii
Wimbledon według lat
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019